Le sigle de trois lettres ESN peut désigner :
 Entreprise de services du numérique, un terme adopté en 2013 par le Syntec pour remplacer l'ancienne terminologie de « SSII » ;
 Electronic serial number, un identifiant de contrôle à 32 bits qui est utilisé par les réseaux sans fil pour l'activation des téléphones mobiles ;
 Erasmus Student Network ;
 Enterprise social networking (en français, réseau social d'entreprise), un réseau social d'entreprise tel que Yammer ou Slack (plateforme).